Э́рика Аксе́левна Салумяэ (; род. 11 июня 1962, Пярну) — советская и эстонская велогонщица (специализация: спринт), олимпийская чемпионка Сеула и Барселоны, чемпионка мира и 19-кратная рекордсменка мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1987).

Биография

Ранние годы 
От Салумяэ отказалась при рождении её настоящая мать, и девочку отправили в детский дом города Эльва. В возрасте семи лет удочерили. Салумяэ обучалась в школе с гуманитарным уклоном, писала стихи и становилась призёром и победительницей литературных олимпиад. Занималась лёгкой атлетикой, баскетболом, конькобежным спортом. Чемпион Эстонской ССР. Параллельно ходила в музыкальную школу, однако к 18 годам предпочла музыкальной карьере спортивную. В 1980 году начала заниматься велоспортом: тренер Юри Кальмус предложил начать тренировки, сообщив о включении велоспорта в Олимпийские игры. Весной в Латвии прошли первые соревнования, на которых Салумяэ одержала свою первую победу.

Профессиональная карьера 
После победы в одном из первенств СССР в спринте, преследовании и групповой гонке Салумяэ встретилась с тренером Станиславом Соловьёвым, который предложил переехать в Таллин и заняться трековым велоспортом. Начала тренироваться с мужчинами (женщины тогда не занимались трековым велоспортом в Эстонии). Большую часть времени проводила в Москве, общаясь с тренером Владимиром Леоновым. Победа в первенстве СССР над Галиной Царёвой открыла Салумяэ путь на Универсиаду 1983 года — она впервые выехала за границу, установив там свой первый мировой рекорд и победив в спринте). В рамках первенств СССР выступала за таллинские команды «Калев» и «Динамо».

С 1987 по 1989 годы завоевала три золотые медали на международных соревнованиях: две на чемпионатах мира и одну на Олимпиаде в Сеуле. После такого успеха был некоторый период усталости, однако Салумяэ продолжила карьеру, выиграв второе олимпийское золото в Барселоне. Салумяэ могла не поехать на Олимпиаду в Барселоне из-за болезни (в течение двух месяцев она проходила курс лечения), однако слабость в скорости для спринтера была компенсирована тактическими ходами, что и принесло спортсменке олимпийское золото, первое для независимой Эстонии после распада СССР.

С годами состояние здоровья Салумяэ ухудшалось, перенесла семь операций, и немецкие врачи рекомендовали ей уйти из спорта, однако она ещё раньше дала обещание поучаствовать в Олимпиаде в Атланте, где заняла шестое место. Последней её наградой стала бронзовая медаль на чемпионате мира 1995 года. После Олимпиады завершила карьеру.

После карьеры велогонщицы 
С 2004 года — глава Эстонского союза школьного спорта. Дважды избиралась в Рийгикогу Эстонии. За свою деятельность награждена орденом Эстонского Красного Креста. Является почётным членом Эстонского олимпийского комитета.

В 2008 году принимала участие в третьем сезоне  передачи «Танцы со звёздами», где с партнёром заняла седьмое место среди восьми пар.

Титулы 
 Олимпийская чемпионка 1988 и 1992 годов
 Чемпионка мира 1987 и 1989 годов
 Серебряный призёр чемпионатов мира 1984 и 1986 годов
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1995
 Двукратная чемпионка Универсиады 1983 года
 16-кратная чемпионка СССР
 9-кратная обладательница титула лучшей спортсменки Эстонии
 Побила 16 мировых рекордов

Вошла в составленный по результатам письменного и онлайн-голосования список 100 великих деятелей Эстонии XX века (1999).

Семья 
Хобби — музыка и чтение. Есть дочь Сирли. Салумяэ проживает в Испании с 2010 года, занимается бизнесом. Написала автобиографию «Остаться в живых» ().

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Салумяэ Эрика Акселовна (велоспорт) на velorider.ru

Велогонщики СССР
Велогонщики Эстонии
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы от Эстонии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1988 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1992 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы мира по трековым велогонкам
Чемпионы СССР по велоспорту